De Ofer gevangenis/Ofer Prison (Hebreeuws: כלא עופר, Kele Ofer), formeel en officieel bekend als Incarceration Facility 385 (מתקן כליאה 385), is een Israëlische penitentiaire inrichting gevestigd op de bezette Westelijke Jordaanoever tussen Ramallah/Beitunia en de Israëlische nederzetting Giv'at Ze'ev ten noorden van Jeruzalem. Deze gevangenis heeft eenzelfde karakter als de ten noorden van Jenin gelegen Megiddo-Salem gevangenis en de Ktzi'ot gevangenis in de Negev.

De Ofer gevangenis wordt operationeel gebruikt door het Militaire Politie (MP) Corps van het Israëlische defensieleger. De gevangenis is berucht vanwege beweerde folterpraktijken tegen de daar gedetineerde Palestijnen, waaronder 100 kinderen in 2015.

Oprichting
In 1968 werd het Kamp Ofer gesticht op de locatie van een voormalig legerkamp van Jordanië van vóór de Zesdaagse Oorlog van 1967. In 1988 werd de gevangenis daar door Israël gebouwd na de Eerste Intifada, die in 1987 was begonnen. Na de Oslo-akkoorden van 1993 en de daling daarna van het aantal gevangenen werd Ofer gesloten en de gedetineerden overgebracht naar de Megiddo-gevangenis. In 2002 werd hij weer in gebruik genomen in het kader van de militaire 'Operation Defensive Shield' tijdens de Tweede Intifada.

Administratieve detentie
In 2008 verbleven er ongeveer 1100 gevangenen in de Ofer gevangenis, waarvan ongeveer 150 in tenten waren ondergebracht. In deze militaire gevangenis zitten behalve veroordeelden ook vele gedetineerden (voornamelijk Palestijnen) in zogenoemde administratieve detentie, gevangenzetting zonder enige vorm van proces in militaire gevangenissen. Hieronder vallen ook Palestijnse parlementariërs en journalisten. In Israël bestaat een tweeledig wettelijk systeem, gebaseerd op nationaliteit: Israëli's vallen onder het civiele recht, Palestijnen zowel volwassenen als kinderen onder de militaire rechtbank. Onder de 6500 Palestijnse gevangenen zijn 62 vrouwen en 300 minderjarigen.

Externe link
 Rapport Palestijnse kinderen en militaire detentie, wordpress.com, april 2014

Gevangenis